Ла Адуана има више значења:

 Ла Адуана (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Адуана (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Адуана (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Адуана (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Адуана (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Адуана (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Адуана (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Адуана (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику